Le siège, du latin sedes et de l’italien sedere, qui en français signifie verbalement être assis, s’asseoir, siéger ou anatomiquement le séant ou postérieur sur lequel on s’assoit. Par extension, le siège est devenu objet ou lieu administratif ou l’on s’assoit, seul ou à plusieurs pour une raison quelconque.

Anatomie 
 Siège, partie postérieure du corps qui permet de s'asseoir.
 Siège, présentation podalique pour une naissance.

Technique 
 Siège, meuble ou tout autre objet disposé pour qu’on puisse s’y asseoir.
 Siège, maçonnerie en contrehaut du sol d'un cabinet d'aisance, sur laquelle on s'appuie.
 Siège, pièce mécanique fixe d'appui à une pièce mobile  de type clapet ou soupape permettant de réaliser une étanchéité face à la circulation d'un fluide dans divers dispositifs comme les détendeurs, les vannes, les robinets, les moteurs à combustion et explosion... 
 Siège de soupape, pièce recevant les soupapes d'admission ou d'échappement d'un moteur à combustion interne.
 Siège éjectable, système de sécurité à bord d'un avion, le plus souvent militaire.
 Siège enfant, dispositif de sécurité automobile pour les enfants.
 Siège-selle, siège ergonomique assis-debout ressemblant à une selle d'équitation.

Toponymie 
 
 Les Sièges, commune française du département de l'Yonne.

Lieu du pouvoir 
 Siège ou siège social, lieu où se trouve la direction centrale d'une entreprise.
 siège, subdivision territoriale bénéficiant d'un statut spécifique au sein de l'ancien Royaume de Hongrie et de la Principauté de Transylvanie, jusqu'en 1876.

 Le siège est le lieu de résidence ou de réunion d'une institution (administration, ambassade, gouvernement, justice...). Par métonymie, on dit qu'une personne « siège » quand elle exerce sa fonction. Exemples :
 Siège du comté, chef-lieu d'un comté des États-Unis.
 Siège curule, symbole du pouvoir en Rome antique
 Siège des Nations unies
 Siège périlleux, siège réservé au chevalier qui doit mettre fin à la quête du Graal dans la légende arthurienne
Saint-Siège, incarnation du pouvoir spirituel de l'Église catholique romaine.
 Siège métropolitain, diocèse dont l'ordinaire a le titre d'archevêque, avec un rôle métropolitain. 
 Siège titulaire, titre accordé à certains prélats dans l'Église catholique
 Magistrat du siège en France ou magistrature assise (par opposition au magistrat du Ministère public dit du parquet)
 Accord de siège, type de traité qu'une organisation internationale conclut avec un État qui l'accueille sur son territoire

Stratégie militaire 
 Siège, action d'encercler l'ennemi pour l'affaiblir en la coupant du reste de son camp (voir aussi liste des sièges, engin de siège...)

Autres

Cinéma et télévision 
 Siège (Matzor), film israélien réalisé par Gilberto Tofano en 1969.
 Siège, film canadien réalisé par Paul Donovan et Maura O'Connell en 1983.
 Le Siège, mini série québécoise.

Voir aussi